Neuma – segno della notazione musicale 
Neuma – gruppo musicale
Neuma – album del suddetto gruppo